

Santi

San Nicolò, altro nome di San Nicola di Bari, patrono dei naviganti, commemorato il 6 dicembre.
San Nicolò Politi, patrono di Alcara li Fusi e di Adrano (3 maggio, 3 agosto, 17 agosto).
Papa Niccolò I, detto il grande, papa dall'858 all'867, commemorato il 13 novembre.

Toponomastica

Croazia
 San Nicolò o San Niccolò (Sveti Nikola) –  isolotto situato lungo la costa occidentale dell'Istria, a nord del canale di Leme

Grecia
San Nicolò – comune greco sull'isola di Creta

Italia

Comuni
San Nicolò d'Arcidano è un comune italiano in provincia di Oristano
San Nicolò di Comelico è un comune italiano in provincia di Belluno
San Nicolò Gerrei è un comune italiano nella provincia del Sud Sardegna
Centa San Nicolò è un comune della provincia di Trento.
Nughedu San Nicolò è un comune della provincia di Sassari.
Ponte San Nicolò è un comune italiano in provincia di Padova

Località 
 San Nicolò a Tordino – frazione di Teramo.
 San Nicolò a Trebbia – frazione di Rottofreno in provincia di Piacenza.
 San Nicolò di Celle – frazione di Deruta in provincia di Perugia.
 San Nicolò – frazione di Ricadi in provincia di Vibo Valentia.
 San Nicolò – frazione di Argenta in provincia di Ferrara.
 San Nicolò di Lido, nel comune di Venezia sull'isola del Lido.
 San Nicolò Po – frazione di Bagnolo San Vito in provincia di Mantova.
 San Nicolò – l'antico nome di San Nicola l'Arena, frazione di Trabia nella città metropolitana di Palermo
 San Nicolò – frazione di Aci Catena nella città metropolitana di Catania.
 San Nicolò di Villola – frazione di Bologna.
 San Nicolò – frazione di Ponte di Piave in provincia di Treviso.
 San Nicolò - frazione di Ultimo in provincia di Bolzano

Edifici religiosi

Basilica romana minore Prevositurale di san Nicolò,  Lecco
Chiesa e convento di San Nicolò, a Treviso
Chiesa e abbazia di San Nicolò, a Venezia
Convento di San Nicolò Minore, complesso monastico a Catania
Monastero di San Nicolò l'Arena, presso Nicolosi

Pagine correlate 

 Chiesa di San Nicolò 
 Oratorio di San Niccolò (disambigua) 
 San Niccolò